Perella ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph R. Perella (* 1941), US-amerikanischer Investmentbanker
 Marco Perella (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler

sowie der Name der Heuschreckengattung Perella (Gattung)